Die St. Petersburg Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 30. Oktober 2011 in Sankt Petersburg stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Wien die Erste Bank Open gespielt, die genau wie die St. Petersburg Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Michail Kukuschkin, er schied jedoch bereits in der ersten Runde aus. Sieger wurde Marin Čilić, der im Finale Janko Tipsarević besiegen konnte und so seinen 6. Titel der Karriere gewann. Im Doppel traten Daniele Bracciali und Potito Starace zur Titelverteidigung an, doch auch sie kamen nicht über das Viertelfinale hinaus. Den Titel holten sich Colin Fleming und Ross Hutchins, sie konnten sich im Finale gegen Michail Jelgin und Alexander Kudrjawzew durchsetzen. Sie gewannen damit ihren jeweils dritten Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 663.750 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 750.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 22. bis 24. Oktober 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 25 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 29 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Sankt Petersburg